Aleksandra Pawłowna Romanowa (1783–1801) – wielka księżna Rosji, arcyksiężna Austrii
 Aleksandra Fiodorowna Romanowa, Charlotta Pruska (1798–1860) – cesarzowa Rosji, księżniczka pruska
 Aleksandra Oldenburg Romanowa (1838–1900) – wielka księżna Rosji
 Aleksandra Aleksandrowna Romanowa (1842–1849) – wielka księżna Rosji
 Aleksandra Gieorgijewna Romanowa, Aleksandra Grecka (1870–1891) – wielka księżna Rosji, księżniczka Grecji i Danii
 Aleksandra Fiodorowna Romanowa, Alicja Heska (1872–1918) – ostatnia cesarzowa Rosji, święta prawosławna
 Aleksandra Romanowa – rosyjska tenisistka
 Aleksandra Romanowa (ur. 1990) – kazachska lekkoatletka, płotkarka